Премия «Оскар» за лучший фильм () — престижная награда Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждаемая ежегодно c 1929 года.

Эта номинация считается главной и самой престижной среди «Оскаров», она вручается продюсеру или продюсерам фильма. Её победителя, как правило, объявляют в самом конце церемонии вручения.

Правила номинирования 
С 2009 года на эту премию претендуют 8-10 фильмов, вместо обычных 5 фильмов в прошлые годы. Сделано это для того, чтобы отметить также и фильмы-блокбастеры, которые имеют очень большие кассовые сборы, и тем самым привлечь большее число зрителей к самой церемонии награждения.

На премию «лучший фильм» номинируются художественные фильмы длительностью 40 минут и более, как правило, на английском языке. Для прочих фильмов предусмотрены категории «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший художественный короткометражный фильм» и другие.

Тем не менее четырнадцать кинолент на других языках всё же выдвигались на основную премию (из них одержал победу только фильм «Паразиты»):
 «Великая иллюзия» (Франция, 1937),
 «Дзета» (Франция, 1969),
 «Эмигранты» (Швеция, 1971),
 «Шёпоты и крики» (Швеция, 1973),
 «Почтальон» (Италия, 1994),
 «Жизнь прекрасна» (Италия, 1997),
 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Китай — Гонконг — Тайвань — США, 2000),
 «Письма с Иводзимы» (США, 2006, снят на японском),
 «Любовь» (Австрия — Германия — Франция, 2012),
 «Рома» (Мексика — США, 2018),
 «Паразиты» (Республика Корея, 2019).
 «Минари» (США, 2020, снят на корейском),
 «Сядь за руль моей машины» (Япония, 2021).
 «На западном фронте без перемен» (Германия — США, 2022)

С 1999 года количество награждаемых ограничено тремя главными продюсерами, представляющими производственную студию. Это правило введено после того, как награду за фильм «Влюблённый Шекспир» получило аж пять продюсеров. Однако впоследствии от этого правила академия отступала.

Курьёзы при вручении 
В 2017 году при награждении «лучшего фильма» Уоррену Битти, объявлявшему номинантов, был вручён не тот конверт, и он в прямом эфире объявил победителем фильм «Ла-Ла Ленд». В реальности победил фильм «Лунный свет», которому статуэтка была вручена, когда недоразумение прояснилось.

В 2021 году впервые за долгое время лауреат в категории «лучший фильм» был представлен не в самом конце церемонии — последним объявили победителя в номинации «Лучшая мужская роль». Предположительно, таким образом организаторы церемонии хотели почтить память покойного Чедвика Боузмана (премию тогда выиграл Энтони Хопкинс).

Победители и номинанты

1929—1930

1931—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Источники

Достижения фильмов

Достижения по другим номинациям

Достижения по жанрам

Достижения по рейтингам

Достижения по рекордам

Достижения по ролям

Достижения по странам и языкам

Достижения по технологиям

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший фильм в базе данных американской киноакадемии 

Фильм